Jonathan Guzmán peut désigner :
 Jonathan Guzmán (né en 1989), boxeur dominicain ;
 Jonathan Guzmán (né en 1990), cycliste chilien.